

Patronymie
 Jean-Louis Calmon (1774-1857) est un haut fonctionnaire et homme politique français.
 Marc Antoine Calmon (1815-1890) est un homme politique français.

Toponymie
 Calmon est une ville brésilienne de l'État de Santa Catarina.